Латвійська футбольна вища ліга 2022 — 31-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Латвії. Титул вперше здобула Валмієра.

Клуби

Турнірна таблиця

Результати матчів

1–18 тури

19–36 тури

Плей-оф 

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|24/27 листопада 2022

|}

Посилання 
 Сайт Латвійської футбольної федерації  
 Чемпіонат Латвії на сайті uefa  
 Латвійська вища ліга на soccerway  

2022
Латвія
2022 у латвійському спорті